Agnieszka Winczo (Częstochowa, 1984. augusztus 24. –) lengyel női válogatott labdarúgó. Az SV Meppen csatára.

Pályafutása

A válogatottban 
Ukrajna ellen 2004. március 27-én egy barátságos találkozón húzhatta fel első alkalommal a címeres mezt és bemutatkozása után szinte kihagyhatatlan volt a válogatott keretéből. A felkészülési mérkőzéseken kívűl, négy világbajnoki selejtezőn (2007, 2011, 2015, 2019) és öt Európa-bajnoki selejtezőn (2005, 2009, 2013, 2017, 2022) 109 meccsen 38 gólt ért el, mellyel hazája egyik legeredményesebb támadója.

Sikerei

Klubcsapatokban 
 Lengyel bajnok (3):
Unia Racibórz (3): 2008–09, 2009–10, 2010–11
 Lengyel bajnoki ezüstérmes (3):
Czarni Sosnowiec (2): 2001–02, 2004–05
UKS Częstochowa (1): 2006–07
 Lengyel bajnoki bronzérmes (3):
Czarni Sosnowiec (3): 2002–03, 2003–04, 2005–06
 Lengyel kupagyőztes (3):
Czarni Sosnowiec (1): 2001–02
Unia Racibórz (2): 2009–10, 2010–11
 Német másodosztályú bajnok (2):
BV Cloppenburg (1): 2012–13 (N)
SV Meppen (1): 2021–22

A válogatottban 

Algarve-kupa ezüstérmes (1): 2019

Statisztikái

A válogatottban 
2020. október 27-el bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1984-ben született személyek
Lengyel női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A BV Cloppenburg női labdarúgói
Az SC Sand női labdarúgói